

Urodzili się 
 Izajasz, prorok Starego Testamentu